Niemcy:
 Powiat Rügen – dawny powiat w latach 1818–1952
 Powiat Rügen – dawny powiat w latach 1956–1990
 Powiat Rügen – dawny powiat w latach 1990–2011

Zobacz też:
 Rügen